Kattjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kattjärnen, Västergötland, sjö i Lerums kommun, 
Kattjärnen, Västmanland, sjö i Nora kommun, 
Kattjärnen (Lekvattnets socken, Värmland), sjö i Torsby kommun,  (11 ha)
Kattjärnen (Bjurtjärns socken, Värmland), sjö i Storfors kommun, 
Kattjärnen (Gustav Adolfs socken, Värmland), sjö i Hagfors kommun, 
Kattjärnen (Gåsborns socken, Värmland), sjö i Filipstads kommun, 
Kattjärnen (Kroppa socken, Värmland), sjö i Filipstads kommun, 
Kattjärnet (Bogens socken, Värmland), sjö i Arvika kommun,  (14,9 ha)
Kattjärnet (Silleruds socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun, 
Norra Kattjärnen, sjö i Torsby kommun, 
Södra Kattjärnen, sjö i Torsby kommun, 
Kattjärnen, Dalarna, sjö i Mora kommun, 
Kattjärnen (Delsbo socken, Hälsingland), sjö i Hudiksvalls kommun, 
Kattjärnen (Rengsjö socken, Hälsingland), sjö i Bollnäs kommun,  (28 ha)
Kattjärnen (Hede socken, Härjedalen, 692991-138469), sjö i Härjedalens kommun, 
Kattjärnen (Hede socken, Härjedalen, 693738-136376), sjö i Härjedalens kommun, 
Kattjärnen, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Kattjärnen, Lappland, sjö i Malå kommun,

Se även
Kattetjärnet, sjö i Eda kommun,  (1,1 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn